

Топоним 
 Муль () — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Муль () — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.

Фамилии 
 Муль, Виталий Владимирович (род. 1996) — украинский хоккеист.
 Муль, Вячеслав Владимирович (род. 2005) — украинский дирижёр.

Пейоративы 
 Муль — пренебрежительное прозвище молдаван и румын, в самой Молдавии — прозвище жителя глубинки, плохо владеющего русским языком.